Подво́дные ло́дки кла́сса Де́льта () — принятое в системе НАТО собирательное обозначение четырех типов советских стратегических атомных подводных лодок:

 Delta-I — Подводные лодки проекта 667Б «Мурена»
 Delta-II — Подводные лодки проекта 667БД «Мурена-М»
 Delta-III — Подводные лодки проекта 667БДР «Кальмар»
 Delta-IV — Подводные лодки проекта 667БДРМ «Дельфин»